Советский Союз принимал участие в Зимних Олимпийских играх 1984 года в Сараево (Югославия) в восьмой раз за свою историю, и завоевал 6 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей. Сборную страны представляли 99 участников, из которых 25 женщин. СССР занял второе командное место на олимпиаде. Советские спортсмены выиграли медали в 7 видах спорта - коньках, лыжах, фигурном катании, хоккее, биатлоне(золотые),санях и впервые в истории в бобслее(бронза). Лыжник Зимятов стал четырёхкратным олимпийским чемпионом, а хоккеист Третьяк- трёхкратным. Блестяще выступили конькобежцы, принёсшие 9 медалей. По количеству выигранных медалей эта олимпиада до сих пор лучшая для саночников, выигравших 3 награды-2 серебра и бронзу. Вернули себе звание чемпионов хоккеисты, биатлонисты выиграли эстафету на пятой олимпиаде подряд. Конькобежец Малков и лыжник Зимятов привезли из Сараево золото и серебро, конькобежец Хлебников и лыжники Сметанина и Завьялов выиграли 2 серебра, а конькобежка Петрусёва - 2 бронзы.

Медали по видам спорта

Состав и результаты спортсменов СССР

Горнолыжный спорт

 Мужчины

 Женщины

Фигурное катание

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 1984 года